Свищево, Свищёво — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Свищёво — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Свищёво — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия

Красноярский край 
 Свищево — село в Берёзовском районе.

Нижегородская область 
 Свищево — село в городском округе Сокольский.
 Свищево — село в Уренском районе.

Пензенская область 
 Свищево — село в Спасском районе.
 Свищево — село в Вадинском районе.

Рязанская область 
 Свищево — село в Касимовском районе.
 Свищёво — деревня в Пителинском районе.

Смоленская область 
 Свищево — деревня в Гагаринском районе.
 Свищёво — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область 
 Свищево — деревня в Торжокском районе.
 Свищево — село в Лесном районе.